Turen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Turen, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Turen, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar